Jutta de Dinamarca (1246-1286/1295), también conocida como Judith, fue una princesa danesa, la quinta hija de Erico IV de Dinamarca y su esposa, Juta de Sajonia. Fue la hermana menor de la reinas Sofía de Suecia e Ingeborg de Noruega, así como la hermana mayor de Inés de Dinamarca, fundadora oficial del priorato de Santa Inés, en Roskilde, y a quién sucedió en dicha dignidad religiosa, convirtiéndose en la segunda priora. Jutta también fue la amante por un breve período de tiempo de Valdemar I de Suecia. Ella era miembro de la Casa de Estridsson.

Vida 
En 1250, cuando Jutta tenía unos cuatro años de edad, su padre fue asesinado. Su madre se casó en segundas nupcias con el burgrave Burcardo VIII de Magdeburgo. Sus dos hermanas mayores, Sofía e Ingeborg, pronto se casaron también, mientras que Jutta y su hermana Inés fueron enviadas a un convento para mujeres de la Orden dominicana, el priorato de Santa Inés, en Roskilde. Las hermanas no encontraron felicidad en la dura y solitaria vida religiosa.

En 1269, su hermana, la reina Sofía de Suecia, se detuvo en la tumba de su padre en Dinamarca en una visita a sus hermanas, Jutta e Inés, en Roskilde. En 1272, Jutta viajó hacia Suecia, donde se convirtió en la amante de su cuñado, Valdemar de Suecia. Este enlace resultó en el nacimiento de un niño en 1273. El niño fue llamado Erik, aunque algunos historiadores se disputan esto. Al año siguiente, por orden del papa Gregorio X, Jutta fue otra vez enviada al priorato de Santa Inés, y Valdemar fue obligado a realizar un peregrinaje a Roma para pedir la absolución del papa. Según cuenta la leyenda, la reina Sofía dijo: "nunca me recuperaré de este dolor. Maldigo el día en que mi hermana vio el reino de Suecia". Sofía y Valdemar se separaron más tarde.

Jutta permaneció en el priorato por el resto de su vida. Erico V de Dinamarca (su primo) les negó a Jutta y a Inés la herencia de su padre que les correspondía por derecho; esto, sin embargo, fue resuelto en 1284 cuando las hermanas recibieron su herencia. Jutta murió en algún momento entre 1286 y 1295. Por esas fechas, su hermana Inés presuntamente contrajo matrimonio con su primo, Eric, señor de Langeland. Sofía murió en 1286.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en 1246
Danesas del siglo XIII
Princesas de Dinamarca
Casa de Estridsson
Nobles de Dinamarca del siglo XIII
Amantes reales femeninas
Dominicas
Monjas cristianas del siglo XIII
Fallecidos en los años 1280
Fallecidos en los años 1290
Suecas del siglo XIII